GBR - niewielka włoska prywatna telewizja adresowana do mieszkańców Rzymu i okolic. W Polsce można ją oglądać w niekodowanym przekazie cyfrowym z satelity Hot Bird. 

Włoskie stacje telewizyjne
Włoskojęzyczne stacje telewizyjne